

Anno 
 111 o 111 a.C.

Codici 
 111  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Piazzano, nella città metropolitana di Firenze

Matematica 
 111 – numero

Musica 
 111  – album di Željko Joksimović del 2002
 111  – album di Tiziano Ferro del 2003
 111 – album di Pabllo Vittar del 2020

Telefonia 
 111 – numero telefonico di emergenza in Nuova Zelanda

Trasporti
 Rover 111, automobile prodotta dal gruppo Rover tra il 1990 e il 1997